Miejscowości w USA:
 Holley – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Santa Rosa
 Holley – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
 Holley – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Linn

Gminy w USA:
 Holley (ang. Holley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Van Buren